Појам Исак Комнин се може односити на:

 Исак I Комнин (око 1007 – 1061), цар
 Исак Комнин (брат Алексија I) (око 1050 – 1102/1104), нећак Исака I Комнина и старији брат Алексија I
 Исак Комнин (син Алексија I) (16. јануар 1093 – после 1152), син Алексија I Комнина и Ирине Дукине
 Исак Комнин (син Јована II) (око 1113 – после 1154), син Јована II Комнина и Ирине Угарске
 Исак Комнин Кипарски (око 1155 – 1195/1196)